Soupisky mužstev na mistrovství světa ve fotbale 2010 (skupina F) uvádějí seznamy hráčů reprezentačních mužstev Itálie, Paraguaye, Nového Zélandu a Slovenska, která hrála na Mistrovství světa ve fotbale 2010 ve skupině F.









Poznámky 

Mistrovství světa ve fotbale 2010